

Astronomia
 1962 Dunant – asteroide della fascia principale

Geografia
 Punta Dunant – vetta secondaria della Punta Dufour nel Massiccio del Monte Rosa

Persone
 Henry Dunant – umanista, imprenditore e filantropo svizzero
 Jacques Dunant – architetto svizzero
 Sarah Dunant – scrittrice inglese